Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2008 vond plaats van 20 tot en met 26 oktober 2008 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 18e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen dertien speelsters uit de top-25 deel. Titelhoudster Daniela Hantuchová (WTA-ranking 14) was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Ana Ivanović uit Servië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Vera Zvonarjova in twee sets. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Overige speelsters uit de top-25

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Ana Ivanović
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=2
| RD1-team2= Vera Zvonarjova
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Dubbelspel 

Het als tweede geplaatste duo Katarina Srebotnik / Ai Sugiyama''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste titelverdedigsters Cara Black en Liezel Huber in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel, waarvan drie in 2008. Srebotnik had daarnaast zestien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Sugiyama 33.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2008
Linz